Сезон ФИА Формула-2 — 2018 стал вторым сезоном в истории нового чемпионата ФИА Формула-2.
В этом сезоне прошли 24 гонки из 12 этапов, участвовало 24 пилота и 10 команд. В сезоне полностью сменилось шасси, которое использовалось с 2011 года. Новое шасси получило наименование Dallara F2 2018. Также двигатель был обновлен, вместо 4-литрового атмосферного V8 использовался 3,4-литровый V6 с турбонаддувом, мощность увеличилась – с 612 до 620 л.с. Все машины получили систему безопасности «Halo», которое первоначально разработано для использования в Формуле-1.

Пилоты

Календарь 
Календарь 2018 года состоит из 12 этапов, каждый из которых является гонкой поддержки этапа Формулы-1.

Изменения в календаре 
 Трасса в Хересе выйдет из чемпионата в 2018 году. 
 Формула-2 возвращается в Сочи, впервые с 2015 года. 
 Впервые с 2008 года, серия возвращается во Францию на Автодром Поль Рикар.

Результаты гонок

Положения в чемпионате

Личный зачёт

† Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

Командный зачёт 

† Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2018 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок